Fundição Artística Paulistana é uma empresa metalúrgica brasileira especializada na fabricação e manutenção de sinos.

História
A empresa foi fundada pelo imigrante italiano  Angelo Angeli em 1898. A família Angeli produz sinos na Itália desde 1770.

A fundição recebeu o Certificado de Honra ao Mérito na Primeira Exposição Industrial da cidade de São Paulo ocorrida em 1917.

Ligações externas 
 
 
 
 

Fundição Artística Paulistana
Fundição Artística Paulistana
Fabricantes de instrumentos musicais do Brasil